Lades ist der Familienname von:

 Hans Lades (1908–1987), deutscher Historiker
 Heinrich Lades (1914–1990), deutscher Politiker und Oberbürgermeister